Васи́лий Серге́евич Арсе́ньев:
 Арсеньев, Василий Сергеевич (1829—1915) — действительный тайный советник.
 Арсеньев, Василий Сергеевич (1883—1947) — псковский вице-губернатор, генеалог.